Ву́лиця Акаде́міка Гре́кова — назва вулиці у різних населених пунктах колишнього СРСР. Названо на честь російського академіка, історика Б.Д. Грекова (1882-1953).

Вулиця Академіка Грекова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Академіка Грекова — вулиця в місті Київ.

Вулиця Академіка Грекова — вулиця в місті Калінінград.
 Вулиця Академіка Грекова — вулиця в місті Москва.
 Вулиця Академіка Грекова — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Вулиця Академіка Грекова — вулиця в місті Новосибірськ.
 Вулиця Академіка Грекова — вулиця в місті Новочеркаськ.

Вулиця Академіка Грекова — вулиця в місті Мінськ.

Вулиці, названі на честь людей